Каба́нье — название населённых пунктов и станции:

Россия 
 Кабанье — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Кабанье — село в Калачинском районе Омской области.
 Кабанье — деревня в Крутинском районе Омской области.

Украина 
 Кабанье — прежнее название посёлка Краснореченское в Кременском районе Луганской области.
 Кабанье — железнодорожная станция Донецкой железной дороги.

См. также 
 Кабанье болото
 Кабанье озеро
 Большое Кабанье